Bama est un nom propre qui peut désigner :

Personnalité 
 Bama, une écrivaine indienne de langue tamoule.

Ethnologie 
 Les Bama (ou Birmans) sont le principal groupe ethnique de la Birmanie ou Myanmar .
 Bama est aussi le nom de famille d'une ethnie gourounsi "les liélés" à Zoula dans la province du Sanguié au Burkina Faso.

Toponymes

Bama, un département et une commune rurale de la province du Houet et la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.
 Bama, le village chef-lieu du département de Bama.
 Bama, un village du département de Kangala.
 Bama, un village du département de Solenzo.
 Bama, un village du département du Yargatenga.

Le xian autonome yao de Bama (巴马) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine.

Bama, ville du Nigeria dans l'État de Borno.

Homonymie de toponyme